Рой Миллер:
 Миллер, Рой Эндрю (1924—2014) — американский лингвист.
 Миллер, Рой (футболист) (род. 1984) — коста-риканский футболист.